Quasi quasi – film del 2002
Quasi quasi – album di Antonello Aguzzi
Quasi quasi – singolo di Umberto Tozzi